Di seguito una lista di asteroidi dal numero 132001 al 133000 con data di scoperta e scopritore.

132001-132100 

|-
| 132001 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132002 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132003 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132004 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132005 Scottmcgregor ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132006 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132007 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132008 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132009 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132010 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132011 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132012 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132013 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132014 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132015 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132016 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132017 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132018 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132019 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132020 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132021 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132022 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132023 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132024 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132025 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132026 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132027 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132028 - ||  || 14 febbraio 2002 || R. Clingan
|-
| 132029 - ||  || 14 febbraio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132030 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132031 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132032 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132033 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132034 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132035 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132036 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132037 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132038 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132039 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132040 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132041 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132042 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132043 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132044 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132045 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132046 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132047 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132048 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132049 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132050 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132051 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132052 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132053 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132054 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132055 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132056 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132057 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132058 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132059 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132060 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132061 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132062 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132063 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132064 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132065 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132066 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132067 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132068 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132069 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132070 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132071 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132072 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132073 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132074 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132075 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132076 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132077 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132078 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132079 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132080 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132081 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132082 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132083 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132084 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132085 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132086 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132087 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132088 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132089 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132090 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132091 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132092 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132093 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132094 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132095 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132096 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132097 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132098 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132099 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132100 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|}

132101-132200 

|-
| 132101 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132102 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132103 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132104 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132105 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132106 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132107 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132108 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132109 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132110 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132111 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132112 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132113 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132114 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132115 - ||  || 15 febbraio 2002 || W. Bickel
|-
| 132116 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132117 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132118 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132119 - ||  || 10 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132120 - ||  || 12 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132121 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132122 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132123 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132124 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132125 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132126 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132127 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132128 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132129 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132130 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132131 - ||  || 15 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132132 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132133 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132134 - ||  || 14 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132135 - ||  || 15 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132136 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132137 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132138 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 132139 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132140 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132141 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 132142 - ||  || 8 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 132143 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132144 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132145 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132146 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132147 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132148 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132149 - ||  || 9 febbraio 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 132150 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132151 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132152 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132153 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132154 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132155 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 132156 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132157 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 132158 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 132159 - ||  || 8 marzo 2002 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 132160 - ||  || 8 marzo 2002 || Kleť
|-
| 132161 - ||  || 6 marzo 2002 || R. H. McNaught
|-
| 132162 - ||  || 7 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 132163 - ||  || 14 marzo 2002 || P. G. Comba
|-
| 132164 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132165 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132166 - ||  || 3 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132167 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132168 - ||  || 6 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132169 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132170 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132171 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132172 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132173 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132174 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132175 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132176 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132177 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132178 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132179 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132180 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132181 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132182 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132183 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132184 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132185 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132186 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132187 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132188 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132189 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132190 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132191 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132192 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132193 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132194 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132195 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132196 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132197 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132198 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132199 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132200 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|}

132201-132300 

|-
| 132201 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132202 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132203 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132204 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132205 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132206 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132207 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132208 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132209 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132210 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132211 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132212 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132213 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132214 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132215 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132216 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132217 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132218 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132219 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132220 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132221 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132222 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132223 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132224 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132225 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132226 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132227 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132228 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132229 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132230 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132231 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132232 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132233 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132234 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132235 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132236 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132237 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132238 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132239 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132240 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132241 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132242 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132243 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132244 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132245 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132246 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132247 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132248 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132249 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132250 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132251 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132252 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132253 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132254 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132255 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132256 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132257 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132258 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132259 - ||  || 10 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132260 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132261 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132262 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132263 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132264 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132265 - ||  || 11 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 132266 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132267 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132268 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132269 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132270 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132271 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132272 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132273 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132274 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132275 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132276 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132277 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132278 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132279 - ||  || 5 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132280 - ||  || 16 marzo 2002 || Tenagra II
|-
| 132281 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132282 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132283 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132284 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132285 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132286 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132287 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132288 - ||  || 18 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132289 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132290 - ||  || 19 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132291 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 132292 - ||  || 21 marzo 2002 || NEAT
|-
| 132293 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 132294 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 132295 - || 2002 GC || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132296 - ||  || 4 aprile 2002 || L. Ball
|-
| 132297 - ||  || 3 aprile 2002 || G. Lehmann, J. Kandler
|-
| 132298 - ||  || 6 aprile 2002 || L. Ball
|-
| 132299 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132300 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|}

132301-132400 

|-
| 132301 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132302 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132303 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132304 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132305 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132306 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132307 - ||  || 15 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132308 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132309 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132310 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132311 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132312 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132313 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132314 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132315 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132316 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132317 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132318 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132319 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132320 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132321 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132322 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132323 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132324 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132325 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132326 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132327 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132328 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132329 - ||  || 7 aprile 2002 || M. W. Buie
|-
| 132330 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132331 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132332 - ||  || 3 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132333 - ||  || 1 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132334 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132335 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132336 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132337 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132338 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132339 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132340 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132341 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132342 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132343 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132344 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132345 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132346 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132347 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132348 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132349 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132350 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132351 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132352 - ||  || 5 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132353 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132354 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132355 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132356 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132357 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132358 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132359 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132360 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132361 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132362 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132363 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132364 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132365 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132366 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132367 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132368 - ||  || 8 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132369 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132370 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132371 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132372 - ||  || 9 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132373 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132374 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132375 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132376 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132377 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132378 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132379 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132380 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132381 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132382 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132383 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132384 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132385 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132386 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132387 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132388 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132389 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132390 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 132391 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132392 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132393 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132394 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132395 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132396 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132397 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132398 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132399 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132400 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|}

132401-132500 

|-
| 132401 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132402 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132403 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132404 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132405 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132406 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132407 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132408 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132409 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132410 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132411 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132412 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132413 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132414 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132415 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132416 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132417 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132418 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132419 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132420 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132421 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132422 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132423 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132424 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132425 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132426 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132427 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132428 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132429 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132430 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132431 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132432 - ||  || 15 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132433 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132434 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132435 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132436 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132437 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132438 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132439 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132440 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132441 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132442 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132443 - ||  || 5 aprile 2002 || M. White, M. Collins
|-
| 132444 - ||  || 14 aprile 2002 || M. White, M. Collins
|-
| 132445 Gaertner ||  || 14 aprile 2002 || M. Meyer
|-
| 132446 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132447 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132448 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132449 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132450 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132451 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132452 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132453 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132454 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132455 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132456 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132457 - ||  || 18 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 132458 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132459 - ||  || 18 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132460 - ||  || 18 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132461 - ||  || 30 aprile 2002 || NEAT
|-
| 132462 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132463 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 132464 - || 2002 JM || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132465 - || 2002 JO || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132466 - || 2002 JY || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132467 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132468 - ||  || 3 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132469 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132470 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132471 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132472 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132473 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132474 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132475 - ||  || 7 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132476 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132477 - ||  || 1 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132478 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132479 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132480 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132481 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132482 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132483 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132484 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132485 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132486 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132487 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132488 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132489 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132490 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132491 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132492 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132493 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132494 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132495 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132496 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132497 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132498 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132499 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132500 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

132501-132600 

|-
| 132501 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132502 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132503 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132504 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132505 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132506 - ||  || 9 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132507 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132508 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132509 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132510 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132511 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132512 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132513 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132514 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132515 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132516 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132517 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132518 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132519 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132520 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132521 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132522 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132523 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132524 APL ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132525 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132526 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132527 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132528 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132529 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132530 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132531 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132532 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132533 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132534 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132535 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132536 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132537 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132538 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132539 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132540 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132541 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132542 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132543 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132544 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132545 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132546 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132547 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132548 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132549 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132550 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132551 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132552 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132553 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132554 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132555 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132556 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132557 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132558 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132559 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132560 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132561 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132562 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132563 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132564 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132565 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132566 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132567 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132568 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132569 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132570 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132571 - ||  || 10 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132572 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132573 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132574 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132575 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132576 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132577 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132578 - ||  || 15 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132579 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132580 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132581 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132582 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132583 - ||  || 5 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 132584 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132585 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132586 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132587 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132588 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132589 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132590 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132591 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132592 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132593 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132594 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132595 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132596 - ||  || 9 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 132597 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132598 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132599 - ||  || 13 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132600 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|}

132601-132700 

|-
| 132601 - ||  || 13 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132602 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132603 - ||  || 25 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132604 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132605 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132606 - ||  || 29 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132607 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132608 - ||  || 16 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 132609 - ||  || 17 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 132610 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132611 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132612 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132613 - ||  || 30 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132614 - ||  || 23 maggio 2002 || NEAT
|-
| 132615 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132616 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132617 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132618 - ||  || 7 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132619 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132620 - ||  || 2 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132621 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132622 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132623 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132624 - ||  || 5 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132625 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132626 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132627 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132628 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132629 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132630 - ||  || 9 giugno 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132631 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132632 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132633 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132634 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132635 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132636 - ||  || 3 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132637 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132638 - ||  || 9 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132639 - ||  || 11 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132640 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132641 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132642 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132643 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132644 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132645 - ||  || 5 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132646 - ||  || 6 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132647 - ||  || 13 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132648 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132649 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132650 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132651 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132652 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132653 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132654 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132655 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132656 - ||  || 8 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132657 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132658 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132659 - ||  || 11 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132660 - ||  || 12 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 132661 Carlbaeker ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132662 - ||  || 8 giugno 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132663 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132664 - ||  || 25 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132665 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 132666 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132667 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132668 - ||  || 10 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 132669 - ||  || 11 luglio 2002 || CINEOS
|-
| 132670 - ||  || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132671 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132672 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132673 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132674 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132675 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132676 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132677 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132678 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132679 - ||  || 6 luglio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 132680 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132681 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132682 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132683 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132684 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132685 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132686 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132687 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132688 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132689 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132690 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132691 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132692 - ||  || 13 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132693 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132694 - ||  || 11 luglio 2002 || W. Bickel
|-
| 132695 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132696 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132697 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132698 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132699 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132700 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|}

132701-132800 

|-
| 132701 - ||  || 14 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132702 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132703 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132704 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132705 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132706 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132707 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132708 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132709 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132710 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132711 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132712 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132713 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132714 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132715 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132716 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 132717 - ||  || 22 luglio 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132718 Kemény ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 132719 Lambey || 2002 PF || 1 agosto 2002 || Pises
|-
| 132720 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132721 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132722 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132723 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132724 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132725 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132726 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132727 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132728 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132729 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132730 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132731 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132732 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132733 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132734 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132735 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132736 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132737 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132738 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132739 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132740 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132741 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 132742 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132743 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132744 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132745 - ||  || 4 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132746 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132747 - ||  || 11 agosto 2002 || Needville
|-
| 132748 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132749 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132750 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132751 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132752 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132753 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132754 - ||  || 5 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132755 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132756 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132757 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132758 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132759 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132760 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132761 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132762 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132763 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132764 - ||  || 9 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132765 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132766 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132767 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132768 - ||  || 12 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 132769 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132770 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132771 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132772 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132773 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132774 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132775 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132776 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132777 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132778 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132779 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132780 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 132781 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 132782 - ||  || 14 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 132783 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 132784 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132785 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132786 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132787 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132788 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132789 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132790 - ||  || 14 agosto 2002 || R. H. McNaught
|-
| 132791 - ||  || 11 agosto 2002 || M. W. Buie
|-
| 132792 Scottsmith ||  || 10 agosto 2002 || M. W. Buie
|-
| 132793 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132794 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132795 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132796 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132797 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132798 Kürti ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132799 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132800 - || 2002 QM || 16 agosto 2002 || LONEOS
|}

132801-132900 

|-
| 132801 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132802 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132803 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132804 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132805 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132806 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132807 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132808 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132809 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132810 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132811 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132812 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132813 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132814 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132815 - ||  || 30 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 132816 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 132817 - ||  || 28 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 132818 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132819 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132820 Miskotte ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132821 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132822 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132823 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132824 Galamb ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132825 Shizu-Mao ||  || 16 agosto 2002 || Nanchuan
|-
| 132826 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 132827 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132828 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132829 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132830 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132831 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132832 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132833 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132834 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132835 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132836 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132837 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132838 - ||  || 3 settembre 2002 || Needville
|-
| 132839 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132840 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132841 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132842 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132843 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132844 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132845 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132846 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132847 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132848 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132849 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132850 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132851 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132852 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132853 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132854 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132855 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132856 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132857 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132858 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132859 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132860 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132861 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132862 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132863 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132864 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132865 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132866 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132867 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132868 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132869 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132870 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132871 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132872 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132873 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132874 Latinovits ||  || 9 settembre 2002 || Piszkéstető
|-
| 132875 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132876 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132877 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132878 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132879 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132880 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132881 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132882 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132883 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132884 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132885 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132886 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132887 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132888 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132889 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132890 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132891 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132892 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132893 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132894 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132895 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132896 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132897 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132898 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132899 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132900 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|}

132901-133000 

|-
| 132901 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132902 - ||  || 8 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 132903 Edgibson ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 132904 Notkin ||  || 12 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 132905 - ||  || 15 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 132906 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132907 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132908 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132909 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132910 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132911 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 132912 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132913 - ||  || 27 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132914 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132915 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132916 - ||  || 29 settembre 2002 || P. Pravec
|-
| 132917 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132918 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132919 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132920 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132921 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132922 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132923 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132924 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132925 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132926 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132927 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132928 - ||  || 18 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132929 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132930 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 132931 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132932 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 132933 - || 2002 TC || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132934 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132935 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132936 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132937 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132938 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132939 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132940 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132941 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132942 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132943 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132944 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132945 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132946 - ||  || 4 ottobre 2002 || R. Ferrando
|-
| 132947 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132948 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132949 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132950 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132951 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132952 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132953 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132954 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132955 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132956 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132957 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132958 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132959 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132960 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132961 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132962 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132963 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132964 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132965 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132966 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132967 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132968 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132969 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132970 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132971 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132972 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132973 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132974 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132975 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132976 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132977 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132978 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132979 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132980 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132981 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132982 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132983 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132984 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132985 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132986 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132987 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132988 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132989 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132990 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132991 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132992 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132993 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132994 - ||  || 6 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132995 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 132996 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 132997 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132998 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 132999 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 133000 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0132001